Major League Soccer 2006 var den elfte säsongen av MLS. DC United vann Supporters' Shield medan Houston Dynamo vann MLS Cup.

Tabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

2006 i USA
Fotbollssäsongen 2006
2006